Маверик Вињалес Руиз (Фигерас, 12. јануар 1995) је професионални шпански спортски мотоциклиста и возач MotoGP категорије. 2013. године освојио је шампионат у Moto3 категорији.

Каријера

По сезонама

Спољашње везе 

Рођени 1995.
Шпанци
Мотоциклисти